Пувирнитук (, , инуктитут ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ) — деревня в Канаде.

География, этимология 
Пувирнитук находится в районе Нунавик на севере Квебека, Канада, в месте впадения реки Повунгнитук в Гудзонов залив, в западной части полуострова Унгава. Деревню обслуживает , автомобильных дорог до деревни не проложено. Площадь деревни составляет 111,5 км², из них 25,76 км² занимают открытые водные пространства.

Пувирнитук в переводе с языка инуктитут означает «место, где пахнет тухлым мясом». Точное происхождение такого необычного названия неясно, возможно, когда-то в этом месте река вынесла на берег большое количество карибу, погибших при переправе через неё выше по течению; или же эти места посетила эпидемия, и живые были не в силах хоронить мёртвых. По состоянию на 2006 год в деревне проживало 1457 человек, на 2011 год — 1692 человека, по оценочным данным 2013 года — 1756 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт деревни
 Пувирнитук на сайте airinuit.com
 История Пувирнитука на сайте toponymie.gouv.qc.ca
 «Моя деревня в Нунавике» — документальный фильм (0:46:57), снимавшийся местным жителем, Бобби Кенуаъяком, на протяжении трёх сезонов.

Север Квебека
Инуитские поселения Квебека
Населённые пункты на берегу Гудзонова залива